Лясковец — город в Великотырновской области Болгарии.
 Лясковец — община в Великотырновской области Болгарии.
 Лясковец — село в Хасковской области Болгарии.